Trvavci est un toponyme qui peut désigner :
 Trnavci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rudo et dans la République serbe de Bosnie ;
 Trnavci, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aleksandrovac, district de Rasina.